Josep Simó Amat (? 1815 - ? finals del segle XIX) Metge i propietari
 Josep Simó i Bofarull (Reus 1890 - 1966) Arquitecte
 Josep Simó i Fontcuberta (Segle XIX) Arquitecte
 Josep Maria Simó i Huguet (Amposta 1950) Arquitecte i polític
 Josep Maria Simó Nogués (Torrent 1927 - València 2001) Empresari i financer
 Josep de Simó (Reus 1655 - 1730) Alcalde de Reus (1721-1723)